Monteverde puede referirse a:

Lugares 
 Monteverde, laurisilva, selva templada o bosque laurifolio, tipo de bosque nuboso subtropical o selva alta, propio de lugares húmedos y cálidos;
 Monte Verde, un sitio arqueológico en Chile;
 Monteverde, una localidad en la provincia de Puntarenas (Costa Rica), conocida por la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde;
 Sapo de Monteverde o sapo dorado, que se encontraba solamente en Monteverde; se encuentra extinguido desde 1989;
 Caso Monteverde, asalto perpetrado por tres nicaragüenses en el Banco Nacional de Costa Rica en Santa Elena (Monteverde), el 8 de marzo de 2005;
 Monteverde, comuna de la provincia de Avellino, en la región de Campania (Italia);
 Monteverde, distrito de Roma (Italia), situado en el Janículo;
 Lucas Monteverde, localidad del partido de Veinticinco de Mayo, en la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Estación Lucas Monteverde, estación de trenes de la localidad de Lucas Monteverde;
 Estación Gobernador Monteverde, estación de trenes de la ciudad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).

Personas 

 Guillén de Monteverde (siglo XIV-1412), obispo francés en Oviedo (España);
 Manuel Monteverde (1768-1821), marino argentino de origen italiano, oficial naval del Partido Federal durante las guerras civiles argentinas.
 Domingo de Monteverde (1773-1832), militar español realista, gobernador de Venezuela entre 1812 y 1813;
 Campaña de reconquista de Monteverde (1812), serie de acciones militares contra la primera República de Venezuela.

 Giulio Monteverde (1837-1917), naturalista y escultor italiano;
 Ángel de Monteverde (1882), escultura ubicada en el cementerio de Génova (Italia);
 Luis Monteverde (1859-1925), ingeniero y político argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1921 y 1922;
 Lily Monteverde (1928-), productora filipina de cine;
 Héctor Monteverde, cantante venezolano;
 Mario Monteverde (1934-2007), periodista, locutor y escritor argentino;
 Lucas Monteverde (1976-), polista argentino.
 Jimena Monteverde (1983-), cocinera y presentadora argentina.